Lucy može značiti:

Osobe
 Lucy Hale (rođena 1989.), američka glumica i pjevačica
 Lucy Lawless (rođena 1968.), novozelandska glumica
 Lucy Liu (rođena 1968.), američka glumica

Izmišljeni likovi
 Lucy van Pelt, lik u stripu Peanuts Charlesa M. Schulza
 Istoimeni lik u pjesmi "Lucy in the Sky with Diamonds" Beatlesa

Ostalo
 Lucy (australopitek), fosilizirani hominid star 3,2 milijuna godina